Loughton (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Loughton (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Loughton (metrostation) van de metro van London